Lamm peut faire référence à :

Patronyme  

 Émile Lamm (1834 - 1873), inventeur et dentiste franco-américain. 
 Herman Lamm (1890-1930) ou Baron Lamm, braqueur de banque allemand.
 Lora Lamm (1928-), graphiste et affichiste suisse
 Norman Lamm (1927-2020), rabbin américain.
 Ole Lamm (1902-1964), physico-chimiste suédois.
 Équation de Lamm, décrit la sédimentation de particules en solution dans un liquide tel qu'elle se produit dans une centrifugeuse.
 Olivier Lamm (né en 1979), musicien et journaliste français. 
 Wendy Sue Lamm (née en 1964), photographe américaine.

Divers 
 O Lamm Gottes, unschuldig (en français « Ô innocent agneau de Dieu »), choral de Jean-Sébastien Bach.